Ро́щинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рощинская улица — улица в Гатчине.
 В Москве:
 2-я Рощинская улица.
 3-я Рощинская улица.
 Рощинская улица — улица в Оренбурге.
 Рощинская улица — улица в городе Орле.
 Рощинская улица — улица в Перми.
 Рощинская улица — улица в Подольске.
 Рощинская улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Рощинская улица — улица в Московском районе.
 Рощинская улица — улица в Белоострове.
 Рощинская улица — улица в Торопце
 Рощинская улица — улица в городе Тюмени.
 Рощинская улица — улица в Улан-Удэ.
 Рощинская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Рощинская улица — улица в Днепре.
 Рощинская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Новорощинская улица